Воздержание (или абстиненция, от  — воздерживаться) — добровольный волевой отказ от чего-либо, подавление в себе каких-либо влечений в течение определённого промежутка времени или на протяжении всей жизни. В религиозной практике данное Богу обещание воздерживаться от чего-либо называется обетом. О воздержании (ἐγκράτεια) как синониме добродетели говорит Аристотель в Никомаховой этике.

Примеры употребления 
 Целибат — отказ от сексуальной жизни, семейной жизни.
 Трезвость — воздержание от употребления алкоголя и других психоактивных веществ.
 Религиозный пост, голодовка — воздержание от пищи.
 Обет молчания — воздержание от речи, использования голоса.
 Недрочабрь — воздержание от мастурбирования на ноябрь месяц.
 Половое воздержание

См. также 

 Аскеза
 Целомудрие
 Воздержание — добродетель, один из девяти плодов Святого Духа.

Примечания

Литература

Ссылки 

Понятия этики
Глубинная психология
Христианские добродетели